Der Hammerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1978 wurde am 1. und 2. September 1978 im Stadion Evžena Rošického von Prag ausgetragen.

Europameister wurde der sowjetische Olympiasieger von 1976 Jurij Sedych. Er gewann vor Roland Steuk aus der DDR. Bronze ging an den bundesdeutschen Weltrekordinhaber Karl-Hans Riehm.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der sowjetische Europameister Jurij Sedych verbesserte den bestehenden Meisterschaftsrekord im Finale am 2. September um 2,60 m auf 77,28 m. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihm 3,04 m.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
1. September 1978, 9:30 Uhr

Zwanzig Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Elf von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 70,00 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit dem nächstplatzierten Sportler (hellgrün unterlegt) auf zwölf Werfer aufgefüllt. So reichten für die Finalteilnahme schließlich 69,84 m.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

2. September 1978, 15:00 Uhr

Weblinks 
 Praha European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 22. November 2022
 European Championship 1978 Praga, Men Hammer Throw, todor66.com, abgerufen am 22. November 2022
 Track and Field Statistics, EM 1978, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 22. November 2022
 European Championships Munich 2022 - Statistics Handbook Athletics, 13th European Athletics Championships Praha TCH 29 AUG–03 SEP 1978, Stadion Evžena Rošického, Men Hammer Throw, S. 587, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 22. November 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1978